Voici la liste des planètes mineures numérotées de 36001 à 37000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

36001-36100

36101-36200

36201-36300

36301-36400

36401-36500

36501-36600

36601-36700

36701-36800

36801-36900

36901-37000 

36001-37000